William Davies (?-1593) – sacerdote gallese
 William Davies (1775-1829) – giudice statunitense
 William Davies (1814-1891) – paleontologo britannico
 William Davies (1821-1895) – politico australiano di origini inglesi
 William Davies (1824-1890) – politico gallese
 William T. Davies (1831-1912) – politico statunitense di origini gallesi
 William Howell Davies (1851-1932) – politico gallese
 William Thomas Frederick Davies (1860-1947) – medico, ufficiale e politico sudafricano
 William Rees Morgan Davies (1863-1939) – politico britannico
 William Henry Davies (1871-1940) – poeta e scrittore gallese
 William Charles Davies (1881-1962) – calciatore gallese
 William Davies (1873-1929) – calciatore inglese
 William Rupert Davies (1879-1967) – editore canadese di origini gallesi
 William Rupert Davies (1881-1942) – tiratore canadese
 William Davies (1884-1954) – calciatore inglese
 William Davies (1884-1956) – politico australiano
 William Llewelyn Davies (1887-1952) – bibliotecario gallese
 William Davies (1890-1967) – rugbista gallese
 William Davies (ca. 1892-1967) – golfista inglese
 William Davies (1900-1953) – calciatore gallese
 William Davies (1901-?) – crickettista gallese
 William Davies (1906-1971) – crickettista gallese
 William Davies (1910-1995) – calciatore gallese
 William Edward Davies (1917-1990) – geologo e speleologo statunitense
 William H. Davies (1931-2017) – giudice canadese
 William Davies (1931) – lottatore australiano
 William George Davies (1936) – crickettista gallese
 William Anthony Davies (1939-2008) – rugbista neozelandese
 William George Davies (1972) – crickettista inglese
 William Davies (1976) – scrittore inglese
 William Davies (...) – rugbista gallese
 William Davies (...) – sceneggiatore britannico
 William Davies – (...) tennista britannico